Ало́э остре́йшее () — суккулентное кустарниковое растение из рода Алоэ (Aloe) семейства Асфоделовые (Asphodelaceae).

Высота 30—90 см. Листья с зубчатыми краями, заострённые, серо-зелёного цвета. Соцветие колосовидной формы, на нём находятся красные бутоны, которые прижаты к стеблю. Цветки узко-трубчатые, красные, кончики беловатые.

Алоэ острейшее распространено на Мадагаскаре.

Классификация 
Вид Алоэ острейшее входит в род Алоэ (Aloe) семейства Асфоделовые (Asphodelaceae).

Примечания

Ссылки 
 Алоэ острейшее: информация на сайте «Агбина»

Алоэ
Флора Мадагаскара
Эндемики Мадагаскара